Pronja ist der Name:

 eines Nebenflusses der Oka in Russland, siehe Pronja (Oka)
 eines Nebenflusses des Sosch in Weißrussland, siehe Pronja (Sosch)